МЛБ в сезоне 1997 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Флорида Марлинс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Первый раунд:
 Флорида Марлинс — Сан-Франциско Джайентс 3-0
 Атланта Брэйвз — Хьюстон Астрос 3-0
 Финальная серия лиги:
 Флорида Марлинс — Атланта Брэйвз 4-2

Американская лига 
 Первый раунд:
 Кливленд Индианс — Нью-Йорк Янкиз 3-2
 Балтимор Ориолс — Сиэтл Маринерс 3-1
 Финальная серия лиги:
 Кливленд Индианс — Балтимор Ориолс 4-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1997: Флорида Марлинс — Кливленд Индианс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1997 год в бейсболе